Wierzchowo ist der Name von Orten sowie eines Sees in Polen:
 Ortsname:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Wierzchowo (Człuchów) (Firchau, Kreis Schlochau/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Wierzchowo (Powiat Drawski) (Virchow, Kreis Dramburg/Pommern)
 Wierzchowo (Szczecinek) (Wurchow, Kreis Neustettin/Pommern)
 Stare Wierzchowo (Sassenburg, Kreis Neustettin/Pommern)

 Name eines Sees:
 Jezioro Wierzchowo (Virchowsee)